Kazimierz Józef Wysocki (1855–1935) – polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Kazimierz Wysocki (ur. 1895) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1931)
 Kazimierz Wysocki (1897–1915) – żołnierz 3 pułku piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (12 maja 1931)
 Kazimierz Wysocki ps. „Buława” (ur. 1898) – uczeń, żołnierz 1 pułku piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Kazimierz Wysocki (1898–1939) – nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Płonnem, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 września 1932)

Przypisy